Estació de Sant Andreu, estació de Rodalies de la línia de Granollers situada al districte barceloní de Sant Andreu.
 Estació de Sant Andreu de Llavaneres, estació de Rodalies al barri marítim de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).
 Estació de Sant Andreu de la Barca, estació d’FGC al centre de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).
 Estació de Fabra i Puig, anteriorment anomenada Sant Andreu Arenal, estació Rodalies de les línies de Vic i Manresa situada al districte barceloní de Sant Andreu.